Pat McCormick (1927–2005) amerikai színész
 Pat McCormick (1930–2023) olimpiai bajnok amerikai műugró